Die Katowice Open 2015 waren ein Tennis-Hartplatzturnier in der Halle für Frauen in Katowice, Polen. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2015. Das Turnier fand vom 6. bis zum 12. April 2015 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Alizé Cornet, im Doppel die Paarung Julija Bejhelsymer / Olha Sawtschuk.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Katowice Open 2015 fand vom 4. bis 6. April 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

2015
WTA Tour 2015